Iphigenia Kunth – rodzaj liliowców z rodziny zimowitowatych
 Iphigenia Schumacher, 1817– rodzaj małży z rodziny urąbkowatych
 (112) Iphigenia – asteroida

Zobacz też 
 Ifigenia (ujednoznacznienie)